kryterium – miernik służący za podstawę oceny
 kryterium – w kolarstwie
 Kryterium – polski zespół wykonujący muzykę reggae z lat 80. XX wieku
 kino Kryterium w Koszalinie